Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2010 – 62. edycja tej imprezy. Cykl rozpoczął się 11 kwietnia 2010 w Katarze. Ostatnią eliminacją był wyścig o Grand Prix Walencji 7 listopada.

Mistrzostwa rozegrane zostały w 15 krajach na 4 kontynentach. Aż cztery eliminacje rozegrane były w Hiszpanii oraz dwie w USA.

Obrońcami tytułów byli:
 Hiszpan Julián Simón w klasie 125 cm³
 Japończyk Hiroshi Aoyama w klasie 250 cm³
 Włoch Valentino Rossi w klasie MotoGP

Konstruktorzy ich kierowcy

MotoGP

Kalendarz sezonu z triumfatorami poszczególnych kategorii 

 † - Nocny wyścig
 †† = wyścig w sobotę
 ‡ = wyścig tylko w klasie MotoGP

Klasyfikacja kierowców

MotoGP

Moto2

125cm3

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona
 Program zawodów
 Wyniki na stronie fim-live.com

!